Des souris et des hommes peut désigner :

Roman 
 Des souris et des hommes (), un roman de l'écrivain américain John Steinbeck publié en 1937.

Adaptations 
 1939 : Des souris et des hommes, film de Lewis Milestone ;
 1945 : Des souris et des hommes, pièce de théâtre, mise en scène de  Paul Œttly, Théâtre Hébertot ;
 1971 : Des souris et des hommes, téléfilm de Paul Blouin ;
 1975 : Des souris et des hommes, pièce de théâtre, mise en scène de Robert Hossein, Théâtre de Paris ;
 1981 : Des souris et des hommes, téléfilm de Reza Badiyi ;
 1992 : Des souris et des hommes, film de Gary Sinise ;
 1995 : Des souris et des hommes, pièce de théâtre, mise en scène de Muriel Sanchez-Harrar.

Bande dessinée 
 Des souris et des hommes, seizième histoire en deux pages de la série de bande dessinée belge Les Casseurs.

Voir aussi 
 Des Souris et des Petits Hommes
 Une souris chez les hommes
 Des kiwis et des hommes